Bundestagswahlkreis 139 steht für folgende Wahlkreise in Deutschland:

 Bundestagswahlkreis Ennepe-Ruhr-Kreis II (seit 2013)
 Bundestagswahlkreis Hagen – Ennepe-Ruhr-Kreis I (2002 bis 2009)
 Bundestagswahlkreis Frankfurt am Main II (1980 bis 1998)
 Bundestagswahlkreis Hanau (1949 bis 1976)